Alphonse Chigot, (1824-1917), artiste peintre français.
 Eugène Chigot, (1860-1923), artiste peintre français, fils du précédent.
 Francis Chigot, (1879-1960), maître verrier français, fils du peintre décorateur Léonard Chigot (?-?).